Venustiano Carranza ist der Name folgender Personen:

* Venustiano Carranza (1859–1920), mexikanischer Revolutionär und Politiker, Präsident 1914 bis 1920

Venustiano Carranza ist der Name folgender Orte in Mexiko:
 Venustiano Carranza (Ensenada), Ort in Baja California
 Venustiano Carranza (Playas de Rosarito), Ort in Baja California
 Venustiano Carranza (Candelaria), Ort in Campeche
 Venustiano Carranza (Colima), Ort in Colima
 Venustiano Carranza (Altamirano), Ort in Chiapas
 Venustiano Carranza (Bochil), Ort in Chiapas
 Venustiano Carranza (Chiapa de Corzo), Ort in Chiapas
 Venustiano Carranza (La Independencia), Ort in Chiapas
 Venustiano Carranza (Tumbalá), Ort in Chiapas
 Venustiano Carranza (Venustiano Carranza), Ort in Chiapas
 Venustiano Carranza (Durango), Ort in Durango
 Venustiano Carranza (Michoacán), Ort in Michoacán
 Venustiano Carranza (Puebla), Ort in Puebla

Venustiano Carranza ist der Name folgender Verwaltungseinheiten in Mexiko:
 Venustiano Carranza (Delegación), ein Bezirk von Mexiko-Stadt

Venustiano Carranza steht für:
 Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza, Flughafen in Monclova, Mexiko, siehe Flughafen Monclova
 Faro Venustiano Carranza, Leuchtturm in Veracruz, Mexiko
 Estadio Venustiano Carranza, Stadion in Morelia, Mexiko